

Biografia

Sante Agelli fu un noto letterato, poeta e poligrafo, che divenne perciò anche membro dell'antica Accademia dei Filergiti di Forlì.
Il suo impegno civile si concretizzò nell'incarico di Segretario di Prefettura del Regno d'Italia.

Tra le numerose opere, si ricordano:
il "Deposito di versi sciolti"
la traduzione della Satira XIII di Giovenale.

Fu amico di Melchiorre Missirini, il segretario e biografo di Antonio Canova, e del patriota Piero Maroncelli, coi quali ebbe rapporti anche epistolari.

Fonti
Comune di Forlì, Odonomastica Comunale, Ufficio Toponomastica, Forlì 2013, p. 3.

Scrittori italiani del XIX secolo
Personalità del Risorgimento